Botànica: Grana plural de granum, gra.
 Club de futbol: Denominació que se li dona al Real Murcia Club de Fútbol.
 Gastronomia: Grana (formatge), tipus de formatge de pasta dura típic d'Itàlia.
 Color : Grana (color).